Винченцо Гверини моше бити:
 Винченцо Гверини (фудбалер) (1953) италијански фудбалер и фудбалски тренер
 Винченцо Гверини (атлетичар) (1950) италијански атлетичар